Doundougou peut désigner :
 Doundougou, la localité située dans le département de Bilanga au Burkina Faso
 Doundougou, la localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso

Homonymie de localités